Pandemia COVID-19 w Australii – pandemia zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Australii. Na dzień 5 lutego 2021, Australia jest na sto dziewiątym miejscu pod względem liczby zakażonych osób. Biorąc pod uwagę poszczególne regiony najwięcej zakażeń (3 149) stwierdzono w Nowej Południowej Walii (stan na 21 czerwca 2020).

Do dnia 5 lutego 2021 odnotowano łącznie 28 842 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, oraz 909 zgonów. Wyzdrowiało 26 080 osób (pozostaje 1 853 aktywne przypadki); jak do tej pory wykonano ponad 13 172 312 testów.

Stwierdzenie pierwszego przypadku zakażenia na terenie Australii nastąpiło 25 stycznia 2020 u obywatela Chin, który wrócił z wizyty u rodziny w Wuhan. 1 marca 2020 odnotowaną pierwszą śmierć z powodu koronawirusa, był to 78-letni mężczyzna mieszkający w Perth, który był wcześniej pasażerem na statku Diamond Princess.

1 lutego 2020 premier Australii Scott Morrison podjął decyzję o zamknięciu granic kraju dla cudzoziemców przebywających w ostatnim czasie na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Obywatele Australii wracający z terenu Chin, byli poddawani 14-dniowej kwarantannie. 1 marca identyczne restrykcje wprowadzono dla cudzoziemców przybywających z Iranu, Korei Południowej (5 marca), oraz Włoch (11 marca).

25 marca została ustanowiona komisja , która ma na celu koordynację prac departamentów rządu Australii w odpowiedzi na pandemię. Jej rola obejmuje również koordynację współpracę z sektorem prywatnym w celu złagodzenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii. 1 kwietnia australijski rząd ograniczył podróżowanie pomiędzy regionami zachodniej Australii. W kwietniu epidemia rozwijała się głównie w Nowej Południowej Walii, oraz na Tasmanii, gdzie 13 kwietnia zostały zamknięte dwa szpitale: , oraz North West Private Hospital, a cały ich personel poddano kwarantannie.

W maju epicentrum pandemii zaczęło się przesuwać do stanu Wiktoria, gdzie 2 maja odnotowano pierwsze przypadki, zaś 14 maja było ich już 90. Z kolei w Nowej Południowej Walii, 15 maja zniesiona została część obostrzeń. Punkty gastronomiczne ponownie mogą przyjmować gości na miejscu (wcześniej ich działalność była ograniczona wyłącznie do zamówień z dowozem i „na wynos”), z zachowaniem zasad dystansowania społecznego. Dozwolone są zgromadzenia do 10 osób na świeżym powietrzu; mogą odbywać się wesela na 10 osób, z kolei na pogrzebach może być 20 osób wewnątrz i 30 na zewnątrz budynku. Religijne zgromadzenia w świątyniach mogą liczyć maksymalnie 10 osób.

6 czerwca Nowa Południowa Walia i Wiktoria ogłosiły brak nowych zachorowań w ciągu ostatniej doby, po jednym przypadku zadiagnozowano w stanach Queensland i Australia Zachodnia. 12 czerwca ogłoszono, że na Tasmanii nie ma już aktywnych przypadków koronawirusa. Jednakże w stanie Wiktoria, lokalne władze zdecydowały 20 czerwca o przedłużeniu stanu wyjątkowego o kolejne cztery tygodnie do 19 lipca. Zdecydowano, że gospodarstwa domowe będą mogły być odwiedzane przez nie więcej niż 5 osób, podczas gdy limit osób na spotkaniach na otwartym powietrzu wciąż będzie wynosił 10. Pomimo 44 nowych przypadków w sobotę i niedzielę (20 i 21 czerwca), władze nie uważają za konieczne wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek ochronnych, ponieważ ich zdaniem wzrost liczby zakażeń jest wynikiem spotkań organizowanych przez australijskie rodziny, w których to spotkaniach brało udział wiele osób.

30 czerwca rząd Wiktorii ogłosił ponowne zamknięcie części dzielnic Melbourne, wchodzące w życie od 1 lipca, w związku z gwałtownym wzrostem zachorowań (tego dnia przybyło 60 nowych zakażeń, a w blisko połowie przypadków nie było znane źródło zakażenia). Regiony objęte przez lockdown zostały wyróżnione na podstawie kodów pocztowych (łącznie 10 kodów pocztowych zostało zamkniętych). Wszystkie loty międzynarodowe mające lądować na lotnisku w Melbourne mają być przekierowywane na inne lotniska. Obostrzenia mają obowiązywać co najmniej do 29 lipca.

Zobacz też 
 pandemia COVID-19
 pandemia COVID-19 w Polsce
 pandemia COVID-19 w Nowej Zelandii

Przypisy 

Pandemia COVID-19 według państw
2020 w Australii
2021 w Australii